Телица:
 Телица (устар.) — то же, что тёлка (молодая коровка; црк. юница).
 Рыжая телица — в иудаизме приносимая в жертву корова в случае нахождения неизвестно кем убитого человека.

 Топонимы
 Телица — село в Новоаненском районе Молдавии.
 Новая Телица — село в Новоаненском районе Молдавии.
 Телица — река в Львовской области Украины.

См. также 
 Фара (евр. «телица»; ) — один из городов колена Вениаминова.
 Эгла (евр. «телица») — одна из жен Давида, мать его шестого сына, Иитреама (евр. Итреам).
 Дамарь (евр. «юная телица»; ) — афинянка, обращённая ко Христу апостолом Павлом.